W-League 2015/2016 var den åttonde säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av nio lag, varav åtta lag tillhörde ett lag i herrligan A-League. Melbourne City trädde in i ligan denna säsongen, vilka kom att vinna både grundserien och slutspelet obesegrade, även om det krävdes straffsparksavgörande i semifinalen Brisbane Roar.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
 A-League 2015/2016

Källor 
Officiell hemsida
Rsssf.com

2015/2016
2015 i Australien
2016 i Australien
Fotbollssäsongen 2015/2016